Les appellations « anoa » ou « buffle nain » sont des noms vernaculaires ambigus en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de bovidés :
 l'Anoa de plaine ou Buffle nain de plaine () ;
 l'Anoa de montagne ou Buffle nain de montagne ().

Articles connexes 

 Buffle
 Tamarau

Références 

Ruminant (nom vernaculaire)
Bovidae
Nom d'ongulé ambigu
Faune endémique de Célèbes